

Geografia 
Wall (Dacota do Sul)
Wall (Pensilvânia)

Música 
 The Wall

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música